Patan steht für:

 eine Bezeichnung für Paschtunen
 ein früheres Königreich in Nepal und seine Hauptstadt, siehe Lalitpur (Nepal)
 Patan (Baitadi), eine Stadt in Nepal
 Patan (Distrikt), einen Distrikt im indischen Bundesstaat Gujarat
 Patan (Gujarat), die dazugehörige Hauptstadt
 Patan (Rajasthan), ein ehemaliger Rajputen-Staat und Ort in Rajasthan
 ein Block im Distrikt Durg des indischen Bundesstaats Chhattisgarh

Pățan ist der Familienname folgender Personen:

 Ion Pățan (* 1926), rumänischer Politiker (PCR)